Lill-Stensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Stensjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,71 ha)
Lill-Stensjön (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (4,74 ha)
Lill-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 695419-145057), sjö i Bergs kommun,  (5,8 ha)
Lill-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 696258-144365), sjö i Bergs kommun, 
Lill-Stensjön (Hackås socken, Jämtland, 696913-144366), sjö i Bergs kommun,  (18,2 ha)
Lill-Stensjön (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Stensjön (Hotagens socken, Jämtland, 711591-144125), sjö i Krokoms kommun,  (30,6 ha)
Lill-Stensjön (Hotagens socken, Jämtland, 712909-144058), sjö i Krokoms kommun,  (48 ha)
Lill-Stensjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (18,4 ha)
Lill-Stensjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (20,2 ha)
Nedre Lill-Stensjön, sjö i Krokoms kommun,  (1,09 km²)
Övre Lill-Stensjön, sjö i Krokoms kommun,  (90 ha)
Lill-Stensjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (9,2 ha)
Lill-Stensjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (43,8 ha)
Lill-Stensjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (11,4 ha)
Lill-Stensjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (12,5 ha)

Se även
Stensjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn